Crispinus ist der Name oder das Cognomen folgender Personen:

 Publius Aelius Crispinus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Aemilius Crispinus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Gaius Bruttius Crispinus, römischer Konsul 224
 Gaius Clodius Crispinus, römischer Konsul 113
 Lucius Bruttius Quintius Crispinus, römischer Konsul 187
 Lucius Novius Crispinus Martialis Saturninus, römischer Suffektkonsul
 Rutilius Pudens Crispinus, römischer Senator
 Titus Quinctius Crispinus († 208 v. Chr.), römischer Konsul 208 v. Chr.
 Titus Quinctius Crispinus Sulpicianus, römischer Konsul 9 v. Chr.

 Crispinus († um 287), christlicher Märtyrer, siehe Crispinus und Crispinianus
 Crispinus van Stappen (* um 1465; † 1532), franko-flämischer Komponist, Sänger und Kapellmeister 
 Crispinus von Viterbo (1668–1750), Heiliger 

Crispinus ist der Familienname folgender Personen:
 Gilbertus Crispinus (* um 1046; † 1117), englischer Theologe
 Jean Crespin (auch: Johannes Crispinus; 1520–1572), französischer Theologe und Historiker
 Hermann Kruse  (latinisiert Crispinus; † 1599), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher

Siehe auch:
 Meister der Crispinuslegende